Super collider est un terme anglais décrivant un accélérateur de particules à haute énergie, traduit en français par grand collisionneur.

Science 
 Superconducting Super Collider un projet de d'accélérateur de particules de  au Texas, abandonné en 1993
 Grand collisionneur de hadrons, l'accélérateur de particule du CERN à la périphérie de Genève (en Suisse) et du pays de Gex (en France).
 Grand collisionneur électron-positron, un autre projet du CERN.
 Collisionneur d'ions lourds relativistes est un accélérateur de particules, construit au Laboratoire national de Brookhaven situé à Upton, sur Long Island, aux États-Unis.

Musique 
 SuperCollider est un environnement et un langage de programmation pour la synthèse audio en temps réel et la composition algorithmique
 Supercollider est un single du groupe Radiohead rendu disponible sur Internet le 
 Super Collider est le  album studio de Megadeth sorti le .
 Super Collider (chanson) est une chanson du groupe Megadeth.